Agua Hedionda kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Agua Hedionda, Veracruz, 
 Agua Hedionda, Oaxaca, Santa María Huatulco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar